Bonaval puede referirse a:

 El Monasterio de Santa María de Bonaval, en Retiendas (Guadalajara).
 El Convento de Santo Domingo de Bonaval, en Santiago de Compostela, actual sede del Museo del Pueblo Gallego y del Panteón de Gallegos Ilustres.
 El trovador Bernal de Bonaval.
 A tecedeira de Bonaval (La tejedora de Bonaval, 1894), novela histórica en gallego de Antonio López Ferreiro.